Рахманку́лов (Рахманку́лова) — фамилия:

 Рахманкулов, Дилюс Лутфуллович (1939—2008) — советский учёный, химик-органик, профессор (1976).
 Рахманкулов, Мир-Акбар Ходжи-Акбарович (род. 1952) — узбекский государственный деятель.
 Рахманкулов, Хаджи-Акбар Рахманкулович (1925—2013) — узбекский юрист, академик Академии наук Узбекистана.
 Рахманкулов, Шухрат (род. 1971) — советский и узбекистанский футболист.

 Рахманкулова Изюм-Эрик Салиховна (род. 1924) — советский и российский лингвист-германист, заслуженный деятель науки России (1994).
 Рахманкулова, Марьям Маннановна (1901—1990) — советская оперная певица (меццо-сопрано) и композитор.
 Рахманкулова, Гайша Абдрахмановна (1913—1991) — живописец, график, заслуженный деятель искусства ТАССР (1974), народный художник Татарской АССР (1984).

См. nакже 
 Рахманкул-хан
 Рахмангулов